Пётр Кулибин:
 Кулибин, Пётр Владимирович (18?? — не ранее 1913) — горный инженер (1898), правнук И. П. Кулибина.
 Кулибин, Пётр Иванович (1803—1855) — горный инженер, сын И. П. Кулибина.